Denumirea de Asenovo se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Asenovo, un sat în comuna Tundja, regiunea Iambol;
 Asenovo, un sat în comuna Nikopol, regiunea Plevna;
 Asenovo, un sat în comuna Strajița, regiunea Veliko Tărnovo.